Ла Естрељита има више значења:

 Ла Естрељита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Естрељита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Естрељита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естрељита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Естрељита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естрељита, Ел Уверал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику